Сошно — ледниковое, ложбинное озеро на севере Смоленской области России в Духовщинском районе, рядом с посёлком Озёрный. В 1977 году на основе озера было создано Смоленское водохранилище. Через реку Шесницу соединяется с бассейном реки Межи. На озере создано рыболовное хозяйство.

Площадь поверхности — 6,86 км².  Высота над уровнем моря — 185,1 м.

Примечания

См. также 
 Смоленское водохранилище

Ссылки 
 

Бассейн Межи (приток Западной Двины)
Озёра Духовщинского района